IKF est un sigle qui peut désigner :
 International Korfball Federation (en français, Fédération internationale de korfbal), une association sportive internationale qui fédère plus de 80 fédérations nationales ;
 Inclusive Karate Federation ;
 .